Gusarov je priimek več oseb:
 Sergej Iljič Gusarov, sovjetski general
 Aleksej Gusarov, hokejist
 Gennadij Aleksandrovič Gusarov, ruski nogometaš